Detta är en lista över sjöar i Grums kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Grums kommun.

Lista

Grums kommun
 Lista